Peret pode ser:

 Peret (estação egípcia) era a 12ª estação no Antigo Egito
 Peret, um cantor espanhol de origem cigana.

Desambiguação